Die China Open Super Series 2010 im Badminton fanden vom 30. November bis zum 5. Dezember 2010 in Shanghai statt. Es war das 11. Turnier der BWF Super Series 2010. Das Preisgeld betrug 250000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Dameneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Herrendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Damendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Mixed

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2010
BWF Super Series 2010
Badmintonwettbewerb in Shanghai